Формуладейльдин 2007 () — 65-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 1 апреля 2007 года и закончился 27 октября 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2007
Фарерские острова
2007 год на Фарерских островах